

Patronyme 

  (1904-1950), astronome americain ;
  (1933-2017), ingénieur du son américain ;
  (1848–1920), historien et enseignant américain ;
  (1981-), joueur de baseball américain ;
 K. Barry Sharpless (1941-) chimiste américain, double lauréat d'un prix Nobel de chimie (en 2001 et 2022) ;
  (1943-), personnalité américaine, conseillère spéciale du secrétaire aux affaires agricoles étrangères de l'USDA,  ambassadrice des États-Unis en République centrafricaine ;
  (1966-), oncologue américain ;
 Stewart Sharpless (1926-2013), astronome américain ;
  (1979-2009), infirmière américaine disparue en 2009, cas donnant lieu à une affaire judiciaire.

Personnage de fiction 
 Sharpless, personnage de fiction de l'opéra Madame Butterfly de Giacomo Puccini, consul des États-Unis d'Amérique à Nagasaki (voix de baryton).

Astronomie 
 Catalogue Sharpless, liste de 313 nébuleuses en émission, publiée en 1953 Stewart Sharpless ;
 Sharpless 2-188 ou Sh2-188 ou nébuleuse Firefox, nébuleuse planétaire ;
 Sharpless 274 ou Abell 21 ou nébuleuse de la Méduse, grande nébuleuse planétaire située dans la constellation des Gémeaux.
 Sharpless 308 ou Sh2-308, nébuleuse en émission, de la constellation du Grand Chien ;

Chimie 
  ou Sharpless bishydroxylation, réaction chimique développée par K. Barry Sharpless ;
  ou Sharpless aminohydroxylation, réaction chimique développée par K. Barry Sharpless ;
 Époxydation de Sharpless, réaction chimique énantiosélective découverte par K. Barry Sharpless ;

Patronyme anglais